Inval van de Veluwe (1624) door Hendrik van den Bergh
 Inval van de Veluwe (1629) door Hendrik van den Bergh en Ernesto Montecuccoli